Форнес () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:
 Форнес, Мария Ирен (1930—2018) — американский драматург и режиссёр кубинского происхождения.
 Монталь Форнес, Павла (1799—1889) — испанская монахиня, католическая святая.